Бацање кугле у мушкој конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици у дворани 1993. је одржано 12. марта у Небеској куполи у Торонту, (Канада).

Титулу освојену у Севиљи 1991 није бранио Вернер Гинтер из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовала су 15 такмичара из 12 земаља. .
 
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању кугле пре почетка светског првенства 12. марта 1993. године.

Најбољи резултати у 1993. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кугле у дворани пре почетка првенства (12. марта 1993), имали су следећи пласман.  

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1993.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-6)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 12. марта 1993. године. У финале се квалификовало 12 такмичара (КВ). , , ,

Финале 
Такмичење је одржано 12. марта 1993. године. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1993. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању кугле за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1993.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици у дворани